

Film 
 The Hunting Party – film del 1971 diretto da Don Medford
 The Hunting Party – film del 2007 diretto da Richard Shepard

Musica 
 The Hunting Party – album dei Linkin Park del 2014

Televisione 
Linea di confine (The Hunting Party) – episodio della seconda stagione di Lost